Краљица Елизабета је име које је носило више енглеских краљица.
Може да се односи на следеће краљице:
 Елизабета II Виндзорска, (1926—2022)
 Елизабета I Тјудор, (1533—1603)